Тома Кузманов Бакрачев с псевдоним Леонид Голщайн е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 

Бакрачев роден в 1877 година в костурското село Вишени. Принадлежи към рода Бакрачеви. Занимава се с търговия и се установява в Цариград, където става член на местния районен комитет на ВМОРО. Ръ­ководи Костурско-Леринското дружест­во в Цариград (1901). Бакрачев подпомага Солунските атентатори като урежда доставката на динамит в Солун. След атентатите е арестуван и получава смъртна присъда (1903), която по-късно е заменена с доживотен затвор. Помилван е в 1908 година при амнистията след Младотурската революция. Установява се в София, където в 1914 година открива първата параходна агенция в страната и подпомага българските емигранти.

След окупацията на Гърция през Втората световна война в началото на април 1943 година по инициатива на Централния комитет на СМЕО Костурското братство праща делегация в Костурско, в която влизат Спиро Василев, Георги Киселинчев, Тома Бакрачев, Димитър Палчев и Никола Трифонов. При завръщането си в доклад до Борис III делегацията описва тежкото положение на българското население, подложено на терори от въоръжени гръцки формирования и от италианските окупационни власти и моли да се отпуснат на българската паравоенна организация Охрана 1000 пушки, 20 леки и тежки картечници и муниции, за да се въоръжат всички записали се доброволци и настоява България да окаже и политическа подкрепа на въстаниците.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Родени във Вишени
Починали в София
Български предприемачи от Македония
Дейци на Македонските братства
Български имигранти от Македония в София
Погребани в Централните софийски гробища